Tóth (ou parfois Toth) est un patronyme d'origine hongroise. Il est issu de l'ethnonyme désignant les Tóts, groupe ethnique d'origine slovaque et slovène présent surtout dans le sud-est de la Hongrie.

Patronyme 

 Adrienn Tóth (née en 1990), pentathlonienne hongroise ;
 Alex Toth (1928-2006), auteur de bande dessinée et d'animation télévisée américain ;
 András Tóth (né en 1949), footballeur hongrois ;
 André De Toth (1912-2002), réalisateur américain ;
 Annamária Tóth (née en 1945), athlète hongroise ;
 Árpád Tóth (1886-1928), poète hongrois ;
 Balázs Tóth (né en 1981), footballeur hongrois ;
 Christina Toth (19?-), actrice canadienne ;
 Dominik Tóth (1925-2015), prélat catholique slovaque ;
 Don Toth (né en 1948), homme politique provincial canadien ;
 Edina Tóth (née en 1975), femme politique hongroise ;
 František Tóth (1963-2006), homme politique slovaque ;
  (née en 1988), chanteuse hongroise ;
 Imre Tóth (né en 1985), pilote de vitesse moto hongrois ;
 János Tóth (né en 1968), pilote de rallye hongrois ;
 
 Kálmán Tóth (1831-1891), poète hongrois ;
 Krisztina Tóth (née en 1967), écrivaine hongroise ;
 Krisztina Tóth (née en 1974), joueuse de tennis de table hongroise ;
 Matej Tóth (né en 1983), athlète slovaque ;
 
 Orsolya Tóth (née en 1981), actrice hongroise ; 
 
 Tamás Tóth (né en 1989), triathlète hongrois ;
 Tomáš Tóth (né en 1990), joueur de squash slovaque.

Entreprise
 Toth, une maison d'édition de bandes dessinées patrimoniales.

Fiction
 Toth, un personnage créé par David et Leigh Eddings.

Homonymie de patronyme hongrois